Dit is de wereldranglijst voor mannen van augustus 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 augustus 2015.

Mannen 08